Pierre Le Roux (1874-1975), linguiste breton ;
 Pierre Le Roux (1891-1961), physicien français ;
 Pierre Le Roux (1939-2014), biologiste français, directeur de laboratoire d'analyses médicales, chimiste, chercheur, docteur de l’université de Paris, ingénieur, officier supérieur, chevalier du Mérite agricole, médaille d'or de l'Étoile civique, médaille de vermeil des Arts-Sciences-Lettres, médaillé de la ville de Paris, membre du CNISF, expert judiciaire près la cour d'appel (Rennes), donne son nom à une promotion d’ingénieurs ;
  (1985-), joueur de water-polo sud-africain.

Prénoms composés 
 François-Pierre Le Roux (1832-1906), physicien français
 Pierre Robert Le Roux d'Esneval (1716-1788),  magistrat français ;
 Pierre Bézuel-Le Roux d'Esneval (Jacques Dinfreville) (1901-1986), général de brigade et homme de lettres français.